Алеу́р — село на северо-востоке Чернышевского района Забайкальского края. Село является центром сельского поселения «Алеурское», расположено на берегу одноименной реки Алеур в 1 км к северо-востоку от посёлка городского типа Чернышевск.

В  году население —  человек.

История 
Основано село в 1690 году выходцами из Верхотурья. Население занималось зерноводством, полеводством и добычей соли на соленых озерах. С 1851 года поселок Алеурский входил в Спасскую (Курлыченскую) станицу пешего войска Забайкальского казачьего войска, а с 1872 по 1918 годы уже 3-го военного отдела войска. К концу 1890-х годов в поселке функционировали сельское управление, школа.

В 1934 году был создан колхоз имени Леонова, в дальнейшем до 1990 года в селе располагалась центральная усадьба колхоза им. Кирова. С 1992 года действовало ТОО «Алеурский», с 2000 года — СПК «Алеурский».

Население

Хозяйство 
В селе имеются библиотека, средняя школа, ФАП (2018 г.). Основное занятие жителей — сельскохозяйственное производство личных подсобных хозяйствах, работа на железной дороге. В Алеуре находится памятник воинам-землякам, погибшим в боях Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Васильев А. П. Забайкальские казаки. — Чита, 1916. — Т. 1.
 Кожина А. Н. История села Алеур Чернышевского района Читинской области.— Хабаровск, 1999.
 Список населенных мест Забайкальской области по данным сельскохозяйственной переписи ДВР. — Чита, 1922.
 Ведмидь А. П. Забайкальская железная дорога: Опыт справочного словаря. — Чита, 2000.
 История и география Чернышевского района. — Чита, 2003.

Населённые пункты Чернышевского района